Dimitrij Sergejevič Juškevič (), ruski hokejist, * 19. november 1971, Čerepovec, Vologdska oblast, Rusija.

Juškevič je v ruski hokejski ligi igral za večinoma za klub Lokomotiva Jaroslavelj, v drugem delu kariere pa je igral tudi v ligi NHL za klube Philadelphia Flyers, Toronto Maple Leafs, Florida Panthers in Los Angeles Kings, skupno je v ligi NHL na 786-ih tekmah dosegel 43 golov in 182 podaj. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, za rusko reprezentanco pa na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 23
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 41
| 2
| 3
| 5
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 41
| 10
| 4
| 14
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| +12
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 35
| 5
| 7
| 12
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 92/93
|
| 82
| 5
| 27
| 32
| +12
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 93/94
|
| 75
| 5
| 25
| 30
| -8
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 94/95
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 94/95
|
| 40
| 5
| 9
| 14
| -4
| 47
|
| 15
| 1
| 5
| 6
| -2
| 12
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 95/96
|
| 69
| 1
| 10
| 11
| -14
| 54
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 96/97
|
| 74
| 4
| 10
| 14
| -24
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 97/98
|
| 72
| 0
| 12
| 12
| -13
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 98/99
|
| 78
| 6
| 22
| 28
| +25
| 88
|
| 17
| 1
| 5
| 6
| +7
| 22
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 99/00
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 99/00
|
| 77
| 3
| 24
| 27
| +2
| 55
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| +4
| 4
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 00/01
|
| 81
| 5
| 19
| 24
| -2
| 52
|
| 11
| 0
| 4
| 4
| -4
| 12
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
|
| 55
| 6
| 13
| 19
| +14
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 02/03
|
| 23
| 1
| 6
| 7
| -12
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 02/03
|
| 42
| 0
| 3
| 3
| -4
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 02/03
|
| 18
| 2
| 2
| 4
| +7
| 8
|
| 13
| 1
| 4
| 5
| +7
| 2
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska 3. liga
| 03/04
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 03/04
|
| 35
| 7
| 11
| 18
| +9
| 36
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| -2
| 4
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 04/05
|
| 54
| 6
| 22
| 28
| -4
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 05/06
|
| 49
| 8
| 21
| 29
| +23
| 38
|
| 11
| 5
| 10
| 15
| +7
| 2
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 06/07
|
| 36
| 1
| 9
| 10
| -2
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 07/08
|
| 29
| 0
| 2
| 2
| -7
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sibir Novosibirsk
| Ruska liga
| 08/09
|
| 56
| 6
| 20
| 26
| -12
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 09/10
|
| 41
| 4
| 14
| 18
| 
| 20
|
| 8
| 0
| 4
| 4
|
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1316
| bgcolor="#7FFF00" | 110
| bgcolor="#7FFF00" | 328
| bgcolor="#7FFF00" | 438
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 1110
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 94
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | +18
| bgcolor="#7FFF00" | 68
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Sibir Novosibirsk
Hokejisti Kärpät Oulu
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih